Vejlegården har flere betydninger:
 Vejlegård – hovedgård ved Vejle
 Vejlegården-konflikten – en faglig konflikt i 2012 om Restaurant Vejlegården